Stevens Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stevens Township (Minnesota)
 Stevens Township (North Dakota)
 Stevens Township (Pennsylvania)